Az év magyar sportlövője címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Sportlövők Szövetsége. A díjat legtöbb alkalommal Sidi Péter (11) valamint Fórián Éva (11) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 863. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2010)

Díjazott magyar sportolók
Sportlövészet